Kroos steht für:
 Kroos (Film), deutscher Dokumentarfilm von Leopold Hoesch (2019)

Kroos ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Kroos (Birgit Kämmer; * 1962), deutsche Badmintonspielerin
 Felix Kroos (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Renate Kroos (1931–2017), deutsche Kunsthistorikerin
 Sara Kroos (* 1981), niederländische Kabarettistin
 Toni Kroos (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Groos
 Groß